De 43e editie van de Cyclocross Asper-Gavere werd gehouden op zondag 13 december 2020 in Gavere, België. De wedstrijd maakte deel uit van de Superprestige veldrijden 2020-2021.

Programma

Alle jeugdcategorieën zijn afgelast vanwege het coronavirus.

Mannen elite

Uitslag

Stand Superprestige 
Na 6 wedstrijden (Cyclocross Gieten, Cyclocross Ruddervoorde, Jaarmarktcross Niel, Vlaamse Aardbeiencross, Niels Albert CX en de Cyclocross Asper-Gavere) was dit de stand voor de Superprestige:

Vrouwen elite

Uitslag

Stand Superprestige 
Na 6 wedstrijden (Cyclocross Gieten, Cyclocross Ruddervoorde, Jaarmarktcross Niel, Vlaamse Aardbeiencross, Niels Albert CX en de Cyclocross Asper-Gavere) was dit de stand voor de Superprestige:

Veldrijden in 2020
Superprestige veldrijden 2020-2021